Ры́жая:
 Ры́жая — женщина или девушка с рыжими волосами.
 Ры́жая — масть лошадей (конская масть).
 «Рыжая» () — немой чёрно-белый фильм, экранизация романа Элинор Глин, США, 1928 год. Режиссёр — Кларенс Баджер.
 «Рыжая» — фильм, 1959 года.
 «Рыжая» (Рыжеволосая) () — драма, Германия — Италия, 1962 год. Режиссёр — Хельмут Койтнер.
 «Рыжая» — фильм, 2008 года.
 «Рыжая» — 171-серийный телесериал, производство RWS и «Даниан-фильм», транслировался в 2008—2009 годах.

См. также 

 Рыжий
 Оранжевая
 Ред